Mem kan syfta på:

Mem – en ur kulturarvet utbruten enhet
Mem (bokstav) (מ,ם) – den trettonde bokstaven i det hebreiska alfabetet
Mem (ort) – en ort i Tåby socken, Norrköpings kommun
Mems slott – ett slott i Tåby socken, Norrköpings kommun
mem – en signatur for tecknaren och arkitekten Mats Erik Molander

Se även
 Memetik
 Meme (olika betydelser)